Regla del producto puede hacer referencia a diversos resultados de matemáticas relacionados con una multiplicación.
 En combinatoria, la regla del producto es un principio usado para determinar el número de formas en que se puede efectuar una elección que consta de varias etapas.
 En cálculo diferencial    , la regla del producto es un método para calcular la derivada de un producto de funciones.